Carminati ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Carminati (* 1966), französischer Rugby-Union-Spieler
 Massimo Carminati (* 1958), italienischer Krimineller
 Tullio Carminati (1891–1971), italienischer Schauspieler